En Pologne, Stary Józefów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Stary Józefów, un village du powiat de Radomsko,
 Stary Józefów, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.